Fernando Garrido puede referirse a:

 Fernando Garrido Baixauli (1975-), escritor español;
 Fernando Garrido Falla (1921-2003), jurista español - considerado uno de los padres de la Ciencia Jurídica Pública en la España del siglo XX;
 Fernando Garrido Tortosa (1821-1883), político y escritor español;
 Fernando Garrido Valenzuela (1971-), político español;
 Fernando Garrido Velasco (1958-), alpinista español.